L'ivoire est la matière principale des dents et des défenses de certains animaux.
 Ivoire est une aussi une couleur.
 Ivoire est un roman de science-fiction de Mike Resnick

Toponymes 

 Yvoire est un village médiéval fortifié se trouve sur les rives du lac Léman, France.
 Yvoir (en wallon Uwar) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur.

Hydronyme 

 L'Ivoire est un cours d’eau des Alpes-de-Haute-Provence

Patronyme 

 Paul Ivoire (1968-), écrivain français.

Voir aussi 
 L’ivoire Barberini est un objet d'art byzantin en ivoire.
 La Côte d'Ivoire  est un pays Africain.
 Air Ivoire (code AITA VU) est une compagnie aérienne de Côte-d'Ivoire.
 Ivoire peut désigner un objet ou une œuvre d'art en Ivoire.